Gunzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gunzinger (* 1956), Schweizer Elektroingenieur und Unternehmer
 Eduard Gunzinger (1897–1972), Schweizer Maler, Grafiker und Bühnenbildner
 Peter Gunzinger (1844–1919), Schweizer Lehrer und Lehrbuchautor